Detwig von Oertzen ist der Name folgender Personen:

* Detwig von Oertzen (General) (1864–1943), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Detwig von Oertzen (Geistlicher)  (1876–1950), deutscher evangelischer Geistlicher und Missionar